Kinold ist der Familienname folgender Personen:

 Joseph Wenzel Kinold (1871–1952), deutscher Apostolischer Administrator des Bistums Sapporo
 Klaus Kinold (1939–2021), deutscher Architekturfotograf